Camillo Placì (ur. 11 listopada 1956 w Specchi) – włoski trener siatkarski.

Przebieg kariery

Sukcesy trenerskie

klubowe 
Puchar Challenge:
  2017
Klubowe Mistrzostwa Świata:
  2018
Liga rosyjska:
  2019
Superpuchar Bułgarii:
  2021, 2022
Puchar Bułgarii:
  2022, 2023
Liga bułgarska:
  2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 profil legavolley.it 
 profil volleybox.net 
 profil www-old.cev.eu 

Urodzeni w 1956
Włoscy trenerzy siatkarscy